Valarshakert fou la principal ciutat del Bagrevand, a la província d'Airarat, a Armènia.

Estava situada al nord del país a la riba d'un riu que desaigua en el riu Bagrevand. La ciutat de Bagavan, al sud-est del país, va ser la seva competidora com a ciutat principal.

Probablement fou ocupada el 910 per l'emir sàjida Yússuf as-Sají.

Geografia històrica d'Armènia